

Geografia 
 Rushen – uno dei sei Sheading dell'Isola di Man
 Rushen – parrocchia dell'Isola di Man nello sheading di Rushen

Persone 
 Arthur Rushen – ciclista britannico
 Patrice Rushen – pianista e cantautrice statunitense

Altro 
 Castel Rushen – castello medievale nella capitale storica dell'Isola di Man, Castletown